George Bass puede estar haciendo referencia a: 

 George Bass, cirujano y explorador británico que exploró el sur de Australia.
 George Bass, arqueólogo estadounidense fundador de la arqueología subacuática.